Angus MacLennan (1844-1908) est un homme politique canadien.
Hugh MacLennan est un écrivain, professeur et journaliste québécois né à Glace Bay, Nouvelle-Écosse, en 1907 et décédé le .
Maria-Dolorès MacLennan, épouse Malherbe (1894-1966), reconnue « Juste parmi les nations ».
Rosannagh MacLennan (1988-) est une trampoliniste canadienne.
Le Prix Hugh-MacLennan est un prix littéraire québécois, créé en 1988 par la Quebec Writers' Federation.
 La Maclennan est une rivière de Nouvelle-Zélande.